Höreth ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Höreth (* 1970), deutscher Sportreporter und Moderator
 Konrad Höreth (1905–?), deutscher Nationalsozialist und DAF-Funktionär
 Marcus Höreth (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler